Miejscowości w USA:
 Matamoras – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Matamoras – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Pike